Christmas Album peut désigner :

Musique 
 Christmas Album est un album de Herb Alpert, sorti en 1968.
 Christmas Album est un album du groupe Boney M., sorti en 1981.
 Christmas Album est un album du groupe Canned Heat sorti en 2007
 A Christmas Album est un album des Bright Eyes, 2002
 A Christmas Album est un album d'Amy Grant, 1983
 A Christmas Album est un album de Barbra Streisand, 1967
 A Christmas Album est un album de James Taylor, 2004
 The Christmas Album est un album de Lynn Anderson, 1971
 The Christmas Album est un album des Stiff Little Fingers, 1979
 The Christmas Album est un album d'Al Green, 1983
 The Christmas Album est un album d'Air Supply, 1987
 The Christmas Album est un album de Neil Diamond, 1992
 The Christmas Album est un album du Manhattan Transfer, 1992
 The Christmas Album est un album du Nitty Gritty Dirt Band, 1997
 The Christmas Album est un album de Roberta Flack, 1997
 The Christmas Album est un album de Lee Kernaghan, 1998
 The Christmas Album est un album de Johnny Mathis, 2002
 The Christmas Album est un album de Billy Idol, 2006
 The Christmas Album est un album de Human Nature, 2013